Vicent Garcés i Queralt (Benifairó de les Valls, 1906 - València, 1984), compositor valencià.
 Vicent Miquel Garcés i Ramón (Llíria, 1946), polític socialista valencià.